Кубок Інтертото 1967 () — сьомий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 48 клубів з 11 країн. З цього сезону плей-оф було скасовано і став проводитись лише груповий раунд. Найкращою командою турніру став польський «Рух» (Хожув), який єдиний виграв усі 6 ігор.

Відмова від плей-оф 
В попередні розіграші груповий етап завжди проводився під час літньої перерви, а раунди плей-оф вже після початку нового сезону. Однак з часом це стало причиною все більших проблем. По-перше, у клубів часто виникали труднощі з узгодженням дат, і турніру було важко завершити вчасно — наприклад, фінал сезону 1964/65 років відбувся лише на початку червня, більше ніж через рік після початку групових ігор, а в сезонах 1963/64 і 1965/66 пройшов у кінці травня.

Другою причиною стало наполягання УЄФА на тому, щоб будь-які клуби, які беруть участь у Кубку європейських чемпіонів або Кубку володарів кубків УЄФА, не могли продовжувати ігри в інших європейських турнірах після закінчення літньої перерви. Це означало, що клуби, які вийшли в плей-оф кубка Інтертото, але також змагалися в одному з турнірів УЄФА, повинні були припинити виступи у Кубку Інтертото доки вони не будуть вилетіти з турніру УЄФА або повністю покинути змагання. Це ускладнювало планування плей-офф та послаблювало його рівень та значення.

Третьою причиною була відсутність цінності плей-оф. Для більшості клубів, які брали участь у Кубку Інтертото, головною мотивацією було забезпечити себе суперниками під час літньої перерви, а необхідність організовувати та грати матчі плей-оф удома та на виїзді протягом нового сезону була складною, дорогою та відносно безглуздою.

У результаті плей-оф були скасовані, і протягом наступних трьох десятиліть не було жодного володаря кубка. Груповий етап продовжувався, як і раніше, з грошовими призами, які присуджувалися відповідно до підсумкового місця клубу в групі.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем не брали участь команди з Югославії та Італії, натомість повернулись команди з Австрії та вперше зіграли представники з Данії.

Команди були розділені на 12 груп по чотири клуби у кожній. Групи формувалися за географічним принципом: групи A — західноєвропейські країни (Бельгія, Франція та Нідерланди), групи B — центрально- і східноєвропейські країни (Австрія, Чехословаччина, Данія, НДР, Польща, Швеція та ФРН). Клуби Швейцарії потрапили в обидві зони.

Груповий етап

Група A1

Група A2

Група A3

Група A4

Група B1

Група B2

Група B3

Група B4

Група B5

Група B6

Група B7

Група B8

Див. також 
 кубок європейських чемпіонів 1967—1968
 кубок володарів кубків 1967—1968
 Кубок ярмарок 1967—1968

Примітки

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1967 у футболі